El Torneig de Niça 2015, oficialment conegut com a Open de Nice Côte d'Azur 2015, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 31a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 23 de maig de 2015 al Nice Lawn Tennis Club de Niça, França.

El tennista austríac Dominic Thiem va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015